«Портовик» — название нескольких футбольных клубов:

* «Портовик» — украинский футбольный клуб из города Ильичёвск, существовавший в 1962—2002 годах.
 «Портовик» — украинский футбольный клуб из города Керчь, существовавший в 1934—1997 годах.
 «Портовик» — российский футбольный клуб из города Холмск.

См. также 
 Портовик (мини-футбольный клуб)